George Clinton (1739–1812) amerikai politikus, az USA alelnöke
 George Clinton (1941) amerikai zenész